Ялбынъя — название рек Ханты-Мансийском АО России:

Ялбынъя (нижний приток Северной Сосьвы)
Ялбынъя (средний приток Северной Сосьвы)
Ялбынъя (верхний приток Северной Сосьвы)
Ялбынъя (река, впадает в Турват)

См. также
Северная Ялбынъя
Яныг-Ялбынъя